Municipio de Grandview puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Grandview (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de LaMoure.
 Municipio de Grandview (condado de Douglas, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Douglas.
 Municipio de Grandview (condado de Hutchinson, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hutchinson.
 Municipio de Grandview (condado de Edgar, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Edgar.
 Municipio de Grandview (condado de Louisa, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Louisa.
 Municipio de Grandview (condado de Ford, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ford.
 Municipio de Grandview (condado de Lyon, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lyon.
 Municipio de Grandview (condado de Washington, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Washington.